Auxesia (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 eine Heroine, manchmal mit Kore gleichgesetzt, siehe Damia und Auxesia
 ein anderer Name von Auxo, einer der Horen